Булахи — название населённых пунктов.
 
 Булахи — деревня в Глубокском районе Витебской области Белоруссии.
 Булахи — село в Козельщинском районе Полтавской области Украины.